Lora arctica är en snäckart som först beskrevs av Arthur Adams 1855.  Lora arctica ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
arctica